Sofronow () ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wladimirowitsch Sofronow (1911–1990), sowjetischer Lyriker und Dramatiker, Chefredakteur des „Ogonjok“ von 1953 bis 1986
 Wjatscheslaw Jurjewitsch Sofronow (* 1949), russischer Historiker und Schriftsteller